Врбљани могу да буду:

 Врбљани (Коњиц), насељено место у општини Коњиц, Федерација БиХ, Босна и Херцеговина;
 Врбљани (Маврово и Ростуша), насељено место у општини Маврово и Ростуша, Северна Македонија;
 Врбљани (Дебарца), насељено место у општини Дебарца, Северна Македонија;

или:
 Горњи Врбљани, насељено место у општини Рибник, Република Српска, Босна и Херцеговина;
 Доњи Врбљани, насељено место у општини Рибник, Република Српска, Босна и Херцеговина.